Ernst Lehner, calciatore tedesco
Giancarlo Lehner, scrittore e politico italiano